Balduin V. Henegavský (francouzsky Baudouin le Courageux, 1150 – 17. prosince 1195, Mons) byl henegavský (1171–1195) a flanderský (1191–1195) hrabě a namurský markrabě (1189–1195).

Život 
Narodil se jako syn henegavského hraběte Balduina IV. a jeho manželky Alice Namurské. Po svém otci zdědil henegavské hrabství a po matce namurské markrabství. V roce 1169 se oženil s Markétou, dcerou bývalého nepřítele, flanderského hraběte Dětřicha, bývalou manželkou Rudolfa II. z Vermandois. Po smrti svého bratra Filipa zdědila Markéta spolu se svým mužem i flanderské hrabství.

Potomci 
 Isabela Henegavská (1170–1190) ∞ Filip II.
 Balduin VI. Henegavský (1171–1205)
 Jolanda Flanderská (1175–1219) ∞ Petr II. z Courtenay
 Filip I. Namurský (1175–1212)
 Jindřich Flanderský (1176–1216)
 Sibyla Henegavská (1179–1217) ∞ Guichard IV. z Beaujeu
 Eustach Henegavský (†1219)
 Geoffrey Henegavský

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Balduinova pečeť
  Životopis 
  Balduin V. Henegavský na stránkách Genealogie Mittelalter
  Balduin V. Henegavský na stránkách Genealogie Quebec

Henegavové
Balduin V.
Baldwin VIII.
Namurská markrabata
Narození v roce 1150
Úmrtí 17. prosince
Úmrtí v roce 1195
Muži